Ustupski ist der Familienname von 

 Jerzy Ustupski (1911–2004), polnischer Ruderer
 Stanisław Ustupski (* 1966), polnischer Nordischer Kombinierer